Kapucín může označovat:

 kapucín – mnich, člen františkánského Řádu menších bratří kapucínů
 oxyhumolit – druh hnědého uhlí používaný jako hnojivo a surovina na výrobu barviv
 malpa kapucínská – malá opice, chovaná též jako domácí zvíře a nazývaná kapucín
 staroholandský kapucín – plemeno holuba
 sup kapucín – nejmenší druh supa žijící v Africe